Arie Kloostra
 Tjerk Kloostra